Rave (feest)
 Rave (muziekgenre)